Rapuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Irma Rapuzzi (1910–2018), französische Politikerin
 William Rapuzzi (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler